Dressing steht für:
 Salatsauce
 In Process Dressing, Schleifverfahren
 das Tragen einer bestimmten Kleidung, siehe: Cross-Dressing
Siehe auch
 Dresing
 Woman in a Dressing Gown
 Window Dressing